Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

Vania King és Jaroszlava Svedova párosa volt a címvédő, akik ebben az évben első kiemeltként indultak el, de már a második körben kiestek. A tornát a Květa Peschke–Katarina Srebotnik-páros nyerte, miután a döntőben 6–3, 6–1-re legyőzték Sabine Lisickit és Samantha Stosurt.

A küzdelmeknek két magyar résztvevője is volt. Czink Melinda a román Irina-Camelia Beguval párosozott, míg Marosi Katalin az orosz Veszna Dolonccal az oldalán a selejtezőből jutott fel a főtáblára. Mindkét páros az első fordulóban esett ki.

Kiemeltek
 

 Vania King /  Jaroszlava Svedova (Második kör)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Győztes)
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (Negyeddöntő)
 Szánija Mirza /  Jelena Vesznyina (Elődöntő)
 Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (Második kör)
 Nagyja Petrova /  Anastasia Rodionova (Negyeddöntő)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Első kör)
 Peng Suaj /  Cseng Csie (Negyeddöntő)

 Julia Görges /  Marija Kirilenko (Első kör)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Harmadik kör)
 María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (Második kör)
 Csan Jung-zsan /  Monica Niculescu (Második kör)
 Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (Harmadik kör)
 Cara Black /  Sahar Peér (Harmadik kör)
 Csuang Csia-zsung /  Hszie Su-vej (Első kör)
 Volha Havarcova /  Alla Kudrjavceva (Második kör)

Főtábla

Rövidítések
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladták
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei

N2